Бурдейный — фамилия. Известные носители:
 Бурдейный, Алексей Семёнович (1908—1987) — генерал-полковник, Герой Советского Союза.
 Бурдейный, Руслан Владимирович (род. 1980) — украинский футболист, нападающий.